Indonesië
 Sodonghilir (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sodonghilir (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java